Get Down – singolo di Gilbert O'Sullivan del 1973
 Get Down – singolo di Craig Mack del 1994
 Get Down (You're the One for Me) – singolo dei Backstreet Boys del 1996
 Get Down – singolo di Nas del 2003
 Get Down – singolo dei Groove Armada del 2007
 Get Down – singolo di Tiësto e Tony Junior del 2015
 Get Down – singolo di Jauz ed Eptic del 2016
 Get Down – singolo di Quintino e Curbi del 2018